Jisp – villaggio dei Paesi Bassi
 Jisp o JISP (acronimo di Jabber IconSet Package) –  formato di file grafico